Périault peut désigner :
 Daniel Périault (1946-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Léonie Périault (1994-), triathlète française.

Autres 
 Jacques Perriault (1939-), médiologue français.